Лага () — может означать:

  — деревня на северном берегу озера Лох-Сунарт, в муниципальном районе Хайленда в высокогорье Шотландии.

Фамилия 
 Лага, Виктор Андреевич (род. 1953) — украинский политик и предприниматель.
 Лага, Закари (род. 1999) — канадский фигурист.
  (род. 1960) — профессиональный бейсболист.
 Лага, Март Эрихович (1936—1977) — советский баскетболист, чемпион Европы.

См. также 

 Лаго
  (значения)
 Монти-делла-Лага